Fowler Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Fowler Island (Connecticut)
 Fowler Island (Maine)
 Fowler Island (New Jersey)